Grenade F1 peut se référer à :

 Grenade F1 (Australie)
 Grenade F1 (France), grenade utilisée par la France durant la Première et la Seconde Guerre mondiale
 Grenade F1 (Russie), grenade à main défensive à fragmentation qui fut conçue par l'URSS
 Grenade OF F1, grenade offensive, utilisée par la gendarmerie mobile française, de 1976 à 2014 dans le cadre des missions de maintien de l'ordre.